Adagnesia är ett släkte av sjöpungar. Adagnesia ingår i familjen Agneziidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Adagnesia